Cy Young Award är en utmärkelse i baseboll som varje år delas ut till den bästa pitchern i Major League Baseballs (MLB) båda ligor National League (NL) och American League (AL). Det är alltså två pristagare som utses varje år. Pristagarna utses av journalister som är medlemmar av Baseball Writers' Association of America (BBWAA). Utmärkelsen är uppkallad efter pitchern och National Baseball Hall of Fame-medlemmen Cy Young.

Historia 

Första gången Cy Young Award delades ut var 1956 och det skedde på initiativ av den dåvarande kommissarien Ford Frick som ville hedra Cy Young, som dog 1955. Under de första elva åren delades bara ett pris ut för hela MLB, och under de första tre åren fick inte samma pitcher vinna priset mer än en gång. Efter Fricks avgång 1965 höjdes röster för att priset skulle tilldelas en pitcher i varje liga, och från och med 1967 utses två pristagare, en från NL och en från AL.

Redan från början var det medlemmar av BBWAA som utsåg pristagarna. Numera räknas rösterna så, att en förstaplatsröst är värd sju poäng, en andraplatsröst fyra poäng, en tredjeplatsröst tre poäng, en fjärdeplatsröst två poäng och en femteplatsröst en poäng. Vinnare är den som fått flest poäng. Om flera pitchers får samma högstapoäng delas priset mellan dessa.

1957 blev Warren Spahn den första vänsterhänta pitchern att få priset. Den första som vann priset enhälligt var Sandy Koufax 1963, och han blev också först med att vinna priset en andra gång, vilket han gjorde 1965. Mike Marshall blev 1974 den första inhopparen (reliever) att vinna. Första gången en knuckleball-pitcher vann var 2012 i form av R.A. Dickey. Den äldsta pitchern som fått priset var Roger Clemens, som var 42 år gammal 2004, och den yngsta var Dwight Gooden, som var 20 år gammal 1985.

Pristagare

Samtliga pristagare

Major League Baseball (1956–1966)

National League (1967–)

American League (1967–)

Flerfaldiga pristagare 
Det finns 21 pitchers som har tilldelats Cy Young Award mer än en gång (till och med 2022). Roger Clemens har rekordet med sju priser, medan Greg Maddux och Randy Johnson delar rekordet i antal priser i rad med fyra. Clemens, Johnson, Pedro Martínez, Gaylord Perry, Roy Halladay och Max Scherzer är de enda som fått priset i både NL och AL. Sandy Koufax var den enda som fick priset mer än en gång under den tid då bara ett pris delades ut för hela MLB.

Pristagare per klubb 
Den klubb vars pitchers vunnit överlägset flest Cy Young Awards är Brooklyn/Los Angeles Dodgers med tolv pristagare (till och med 2022). Av dagens 30 klubbar är det bara två som aldrig haft en pitcher som vunnit priset.

I tabellen nedan anges endast klubbens nuvarande namn.

Referenser

Noter

Webbkällor

Externa länkar 

Basebollpriser
Priser och utmärkelser instiftade 1956
Major League Baseball